Il singolare  del Tashkent Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Shahar Peer era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Alla Kudrjavceva ha battuto in finale, 6–4, 6–4 Elena Vesnina.

Teste di serie

 Alexandra Dulgheru (quarti di finale)
 Akgul Amanmuradova (quarti di finale)
 Anna Čakvetadze (secondo turno, ritiro a causa di una malattia virale)
 Elena Vesnina (finale)

 Monica Niculescu (semifinali)
 Magdaléna Rybáriková (secondo turno)
 Alla Kudrjavceva (campionessa)
 Maria Elena Camerin (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Tashkent Open 2010